Олександр Алексєєв ( 19 червня 1990, м. Тернопіль) — український актор, співак.

Життєпис 
Олександр Алексєєв народився 19 червня 1990 року в місті Тернополі. Батько — Едуард Алексєєв, мати — Анна Алексєєва. Дитинство пройшло в селі Чернилівці Підволочиського району Тернопільської області.

Поступив у Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка на факультет театрального мистецтва (куратор — народний артист України В'ячеслав Хім'як).

Тренується в клубі змішаних єдиноборств «Характерник» у м. Тернополі.

Творчість

Музика 
У 2009—2015 році — учасник гурту «Тріода», з яким у 2013 став суперфіналістом телешоу Х-фактор.

Потім розпочав сольну кар'єру.

КВК та Ліга сміху 
Учасник Вищої української ліги КВК у складі команди VIP-Тернопіль у 2009, 2010, 2012 р.

2015 — команди Ліги Сміху «Ляпас».

Кіно 
Зіграв у фільмах:
 «Кілька хоробрих хлопців» (2016) — документальний серіал про основні військові дисципліни, які підходять для партизанської війни, територіальної оборони;

Примітки

Джерела 
 Сагаль, О. Фільм про Данила Галицького… А головний герой — тернопільський! / Оля Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2017. — № 28 (19—25 лип.). — С. 5.

Посилання 
 
 Інстаграм
 

Учасники телепроєкту «X-фактор Україна»
Українські актори
Актори Тернополя
Персоналії:Підволочиський район
Бійці «Характерника»
Випускники факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка